Zelenogorsk  indica
 Zelenogorsk – città della Russia nel Kraj di Krasnojarsk
 Zelenogorsk – città, rientrante nella giurisdizione della città federale di San Pietroburgo

Pagine correlate 
 Železnogorsk